La 1ª Divisão 2009-2010 è stata la ventesima edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare ha preso avvio il 12 settembre 2009 e si è conclusa il 1 maggio 2010, prolungandosi fino al 20 giugno seguente per permettere la disputa delle partite di spareggio.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti
  Sporting CP campione del Portogallo e qualificata alla Coppa UEFA 2010-11.
  Onze Unidos, Vila Verde e, dopo i play-out, Olivais e AAUTAD/Realfut retrocesse in Segunda divisão 2010-11.

Play-off 
I play-off si sono svolti dal 15 maggio al 20 giugno 2010, coinvolgendo le società classificatesi nelle prime otto posizioni al termine della stagione regolare.

Play-out
I play-out si sono svolti dal 15 maggio al 10 giugno 2010, coinvolgendo le società classificatesi tra il nono e il dodicesimo posto al termine della stagione regolare.

Classifica

Nota:
 * Fundação Jorge Antunes: +17 punti (Regola della competizione)
 * Mogadouro: +16 punti (Regola della competizione)
 * Olivais: +13 punti (Regola della competizione)
 * AAUTAD/Realfut: +8 punti (Regola della competizione)

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2009
Calcio a 5 nel 2010